Contes puede referirse a: 

 Contes (Alpes Marítimos), comuna francesa situada en Alpes Marítimos.
 Contes (Paso de Calais), comuna francesa situada en Paso de Calais.